Джарзомбек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джарзомбек, Бобби (род. 1963) — американский барабанщик.
 Джарзомбек, Рон (род. 1964) — американский гитарист.